Roger Smith peut désigner :
 Roger Smith (1925-2007), président de General Motors de janvier 1981 à juillet 1990 ;
 Roger Smith (1932-2017), acteur américain ;
  (1955), réalisateur et acteur américain ;
 Roger Smith (1960), écrivain sudafricain;
 Roger Smith (1964), joueur de tennis bahaméen ;

personnages de fiction
 , personnage principal de la série The Big O ;
 Roger Smith, personnage de la série American Dad!.